Диазониевые соли (ароматические диазосоединения) — соединения общей формулы R—N+≡N • X−, где R, как правило, арил или гетарил, а X- — анион (Cl−, NO3−, ОН− и др.), например, хлорид бензолдиазония C6H5N+≡N Cl-.

Синтез 
Диазониевые соли обычно синтезируют диазотированием первичных ароматических аминов:

 

Диазониевые соли применяются для самых разнообразных синтезов, для получения азокрасителей, лекарственных веществ. Из-за неустойчивости солей диазония их синтез проводят при пониженной температуре, и обычно их не выделяют из реакционной среды.

Химические свойства 
Диазониевые соли химически очень активны. Наиболее важны их реакции, идущие с выделением азота. При нагревании растворов арилдиазония (как правило процесс ведут в 40-50 % растворе серной кислоты) диазогруппа замещается гидроксилом:
 

Замещение диазогруппы на фтор происходит при нагревания сухого тетрафторбората арендиазония (реакция Шимана):

 

В водном растворе диазогруппу можно заменить на хлор, бром, нитро- и цианогруппу действием солей одновалентной меди в присутствии соответствующих кислот (реакция Зандмейера):

 

 

Замещение на иод и тиоцианат, идет по ионно-радикальному механизму даже в обычных условиях:

 

 

Без катализатора диазогруппа заменяется на азидную и сульфгидридную

В щелочной среде соли диазония присоединяют гидроксид-анион и далее образуют соли с металлами — диазотаты, которые более устойчивы, чем соли с анионами:
 
 
Цианиды и гидросульфиты диазония более устойчивы и могут даже плавиться без разложения.

Литература

См. также 
 Азосоединения
 Диазосоединения

Примечания 

Диазосоединения
Соединения азота по алфавиту